USS Beatty ha sido el nombre usado por dos buques distintos de la Armada de los Estados Unidos:

  fue un destructor de clase Gleaves en servicio desde 1942, hasta que fue torpedeado en Argelia por aviones alemanes en 1943.

  fue un destructor de clase Allen M. Sumner, que sirvió en la Armada de los Estados Unidos desde 1945 hasta 1972. 

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos